Csehország
 Olbramovice, település a Benešovi járásban
 Olbramovice, település a Znojmó járásban